Iolanta  se poate referi la:

 Muzică
 1891 Iolanta – operă de Piotr Ilici Ceaikovski
 1882 Iolanta – operă comică, muzica de Arthur Sullivan și livret de  William S. Gilbert;

 Film
 1964 Iolanta – film de operă, regia Vladimir Gorikker;